Notothenia är ett släkte av fiskar. Notothenia ingår i familjen Nototheniidae.

Kladogram enligt Catalogue of Life:

Källor

Externa länkar 

Abborrartade fiskar
Notothenia